Русачки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Русачки — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Русачки — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Русачки — деревня в Мядельском районе Минской области.